

Anime e manga
 Bad Boys – serie manga da cui è stato tratto un OAV e un dorama.

Cinema
Bad Boys – film del 1983 diretto da Rick Rosenthal
Bad Boys – film del 1995 diretto da Michael Bay
Bad Boys II – film del 2003 diretto da Michael Bay
Bad Boys for Life – film del 2020 diretto da Adil El Arbi e Bilall Fallah

Musica 
 Bad Boys – album delle Baccara del 1981
 Bad Boys – singolo degli Wham! del 1983, dall'album Fantastic
 Bad Boys – colonna sonora dell'omonimo film di Michael Bay
 Bad Boys – album dei DeBarge del 1987
 Bad Boys – traccia dell'album Whitesnake dei Whitesnake del 1987
 Bad Boys – gruppo inglese trapiantato in Italia in voga negli anni Sessanta
 Bad Boys Inc – boy band britannica attiva negli anni 1990
 Bad Boys – singolo degli Inner Circle del 1993
 Bad Boys – album degli Inner Circle del 1994
 Bad Boys – singolo di Alexandra Burke insieme a Flo Rida del 2009
 Bad Boys – singolo di Inna del 2016
 Bad Boys – singolo di Zara Larsson del 2013

Pagine correlate
 Bad Boy